Behring steht für:

 CSL Behring, US-amerikanisches Pharmazieunternehmen
 Behringwerke, deutsches Forschungsunternehmen
 von Behring (Mondkrater), Einschlagkrater
 (65685) Behring, Asteroid des Hauptgürtels

Behring ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Behring (1955–2019), Schweizer Financier und Betrüger
 Ehler Behring (1865–1918), deutscher Konteradmiral
 Emil von Behring (1854–1917), deutscher Mediziner, Bakteriologe und Serologe, erster Nobelpreisträger für Medizin
 Heiner Behring (* 1957), deutscher Filmproduzent und Hochschullehrer
 Joseph Behring (1884–1959), deutscher Politiker (SPD/USPD/KPD)

Siehe auch:
 Bähring
 Bering
 Behringen